Gare d'Anvers-Est : nom porté par l'actuelle gare d'Anvers-Central de 1898 à 1905.
 Gare d'Anvers-Est : nom donné à cette gare en 1905 après le changement de nom de la gare principale (ci-dessus)

Article connexe 
 Gare d'Anvers (homonymie)